Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hickman () :
Comté de Hickman, situé dans l'État du Kentucky ;
Comté de Hickman, situé dans l'État du Tennessee.